Крістіан Рууд (;  ) — норвезький колишній тенісист, який став професіоналом у 1991 році. У жовтні 1995 року він досягнув найвищого рейтингу в одиночному розряді світового рейтингу №39, дійшовши до четвертого туру Відкритого чемпіонату Австралії 1997 року та до чвертьфіналу Мастерс Монте-Карло 1997 року. Він був найвищим норвезьким гравцем чоловічої статі на турнірі ATP, поки його син Каспер Рууд не перевершив його в лютому 2020 року.

Рууд народився в Осло і представляв Норвегію на трьох поспіль Олімпійських іграх, досягнувши третього туру в Атланті в 1996 році.

Рууд виграв дванадцять титулів на серії Challenger, але досяг тільки одного фіналу ATP Tour, втративши 1995 Swedish Open в Бостад з Фернандо Мелігені в двох сетах.

Особисте життя 
Рууд одружений із Леле Рууд і є батьком тенісиста Каспера Рууда.

Титули в одиночному розряді (12)

Примітки

Посилання 

 
 
 
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Народились 1972
Норвезькі тенісисти